С планине и испод планине може бити: 

 С планине и испод планине збирка приповедака Петра Кочића из 1902.
 С планине и испод планине збирка приповедака Петра Кочића из 1904.
 С планине и испод планине збирка приповедака Петра Кочића из 1905.